Мечети Кокшета́у (, латиница — ) — список и краткая информация о мечетях, расположенных в городе Кокшетау. Практически все мечети Кокшетау построены на пожертвования кокшетауского мусульманского благотворительного общества, жителей города и средства местных предпринимателей. Все мечети города находятся в ведении Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

Список 
В таблице представлена информация о мечетях, расположенных в городе Кокшетау.

Примечания

Ссылки 
 Мечети и учебные заведения Казахстана (Акмолинская область)

 
Списки:Кокшетау
Кокшетау